Putnički norveški jezik (rodi; ISO 639-3: rmg), miješani jezik kojim govori nepoznat broj ljudi etnički poznatih kao Norveški Putnici ili Fanter, koji nekoć lutali pješice, konjskim zapregama ili brodovima duž južne i jugozapadne obale Norveške. 

Jezik im se temelji na norveškom s posuđenicama iz nekih sjevernih romskih jezika.

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

miješani jezici
jezici Norveške
Jezici po abecedi:P